Die griechische Gemeinde Pella () wurde zum 1. Januar 2011 aus dem Zusammenschluss von fünf Gemeinden gebildet und nach der alten Stadt Pella benannt. Geografisches Zentrum, größte Siedlung und Verwaltungssitz ist jedoch die Stadt Giannitsa.

Gemeindegliederung 
Die acht Vorgängergemeinden des heutigen Pella existieren als Gemeindebezirke (Ez. gr. dimotiki enotita) weiter, die Gemeinden der Zeit vor 1997 bilden Stadtbezirke (Ez. gr. dimotiki kinotita für Orte über 2.000 Einwohner) oder Ortsgemeinschaften (topiki kinotita), die eigene Ortsvertretungen wählen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Giannitsa – Δημοτική Ενότητα Γιαννιτσών – 34.229
 Stadtbezirk Giannitsa – Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών – 31.983
 Archondiko – Αρχοντικό – 218
 Asvestario – Ασβεσταρειό – 4
 Damiano – Δαμιανό – 396
 Eleftherochori – Ελευθεροχώρι, 183
 Giannitsa – Γιαννιτσά – 29.789
 Leptokarya – Λεπτοκαρυά – 187
 Mesiano – Μεσιανό – 346
 Paralimni – Παραλίμνη – 860
 Pendaplatano – Πενταπλάτανο – 956 Einwohner
 Ortsgemeinschaft Ambelies – Τοπική Κοινότητα Αμπελειών (Αμπελείες) – 1.159
 Ortsgemeinschaft Melissi – Τοπική Κοινότητα Μελισσίου (Μελίσσι) – 1.087

 Gemeindebezirk Krya Vrysi – Δημοτική Ενότητα Κρύας Βρύσης – 8.675
 Stadtbezirk Krya Vrysi – Δημοτική Κοινότητα Κρύας Βρύσης (Κρύα Βρύση) – 5.214
 Ortsgemeinschaft Agios Loukas – Τοπική Κοινότητα Αγίου Λουκά (Άγιος Λουκάς) – 1.013
 Ortsgemeinschaft Akrolimni – Τοπική Κοινότητα Ακρολίμνης (Ακρολίμνη) – 1.100
 Ortsgemeinschaft Esovalta – Τοπική Κοινότητα Εσωβάλτων – 1.348
 Esovalta – Εσώβαλτα – 862
 Stavrodromi – Σταυροδρόμι – 486

 Gemeindebezirk Kyrros – Δημοτική Ενότητα Κύρρου – 6.479
 Stadtbezirk Mylotopos – Δημοτική Κοινότητα  Μυλοτόπου – 1.991
 Kromni – Κρώμνη – 8
 Neos Mylotopos – Νέος Μυλότοπος – 1.983
 Ortsgemeinschaft Axos – Τοπική Κοινότητα  Αξού – 1.245
 Axos – Αξός – 1.197
 Pondochori – Ποντοχώρι – 48
 Ortsgemeinschaft Aravissos – Τοπική Κοινότητα  Αραβησσού (Αραβησσός) – 1.398
 Ortsgemeinschaft Achladochori – Τοπική Κοινότητα  Αχλαδοχωρίου (Αχλαδοχώρι) – 404
 Ortsgemeinschaft Lakka – Τοπική Κοινότητα  Λάκκας (Λάκκα) – 372
 Ortsgemeinschaft Paleos Mylotopos – Τοπική Κοινότητα  Παλαιού Μυλοτόπου (Παλαιός Μυλότοπος) – 720
 Ortsgemeinschaft Plagiari – Τοπική Κοινότητα  Πλαγιαρίου (Πλαγιάρι) – 349

 Gemeindebezirk Megalos Alexandros – Δημοτική Ενότητα Μεγάλου Αλεξάνδρου – 6.941
 Stadtbezirk Galatades – Δημοτική Κοινότητα  Γαλατάδων (Γαλατάδες) – 1.858
 Ortsgemeinschaft Agios Georgios – Τοπική Κοινότητα  Άγιος Γεώργιος (Άγιος Γεώργιος) – 232
 Ortsgemeinschaft Drosero – Τοπική Κοινότητα  Δροσερού (Δροσερό) – 457
 Ortsgemeinschaft Karyotissa – Τοπική Κοινότητα  Καρυωτίσσης (Καρυώτισσα) – 1.779
 Ortsgemeinschaft Liparo – Τοπική Κοινότητα  Λιπαρού (Λιπαρό) – 368
 Ortsgemeinschaft Palefyto – Τοπική Κοινότητα  Παλαιφύτου (Παλαίφυτο) – 1.388
 Ortsgemeinschaft Trifylli – Τοπική Κοινότητα  Τριφυλλίου – 859
 Gypsochori – Γυψοχώρι – 378
 Trifylli – Τριφύλλι – 481

 Gemeindebezirk Pella – Δημοτική Ενότητα Πέλλας – 6.798
 Stadtbezirk Pella – Δημοτική Κοινότητα  Πέλλας (Πέλλα) – 2.398
 Ortsgemeinschaft Agrosykea – Τοπική Κοινότητα  Αγροσυκέας (Αγροσυκέα) – 280
 Ortsgemeinschaft Athyra – Τοπική Κοινότητα  Αθύρων (Άθυρα) – 1.524
 Ortsgemeinschaft Dytiko – Τοπική Κοινότητα  Δυτικού (Δυτικό) – 454
 Ortsgemeinschaft Nea Pella – Τοπική Κοινότητα  Νέας Πέλλας (Νέα Πέλλα) – 1.510
 Ortsgemeinschaft Rachona – Τοπική Κοινότητα  Ραχώνας – 632
 Rachona – Ραχώνα – 586
 Livaditsa – Λιβαδίτσα – 46

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeinde in Zentralmakedonien